Косув-Ляцки () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Соколувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6784 человека (на 2004 год). Гмина занимает площадь 200,17 квадратного километра.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Альбинув
 Бояры
 Бучин-Шляхецки
 Хрущевка-Шляхецка
 Хрущевка-Влосчаньска
 Дембе
 Дыбув
 Гжималы
 Гуты
 Хенрысин
 Якубики
 Косув-Руски
 Крупы
 Кутыски
 Ломна
 Нова-Малишева
 Нова-Весь-Косовска
 Новы-Бучин
 Рытеле-Свенцке
 Сонголе
 Стара-Малишева
 Теляки
 Тосе
 Тшцинец-Дужы
 Тшцинец-Малы
 Вулька-Дольна
 Вулька-Окронглик
 Вышомеж
 Жохы
 Бучин-Дворски
 Косув-Хулидув

Соседние гмины 
 Гмина Церанув
 Гмина Малкиня-Гурна
 Гмина Медзна
 Гмина Сабне
 Гмина Садовне
 Гмина Соколув-Подляски
 Гмина Стердынь
 Гмина Сточек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства